Termenul de Bazin se poate referi la: 
 Bazin (anatomie), numit și pelvis, parte a scheletului omenesc situată la baza trunchiului și formată din oasele coxale (iliace);
 Bazin hidrografic este teritoriul de unde își colectează apele un râu, torent sau fluviu;
 Bazin portuar este o parte din acvatoriul unui port;
 Bazin de acumulare, construcție naturală sau amenajată destinată acumulărilor de apă;
 Bazin de decantare, construcție special amenajată pntru reținerea aluviunilor dintro sursă de apă;
 Bazin de fermentare a nămolului, construcție sub forma unui rezervor la stațiile de epurare a apelor;
 Bazin oceanic, cele mai mari depresiuni ale scoarței pământului;
 Bazin endoreic, regiune din care apele nu pot atinge oceanul planetar și se opresc într-o depresiune;
 Bazin minier, regiune geografică bogată în zăcăminte de minereuri, în special de cărbuni; regiune minieră;
 Bazin acvatic care poate comunica cu alt bazin printr-o strâmtoare;
 Bazin de înot, loc special amenajat pentru învățarea și practicarea înotului sau pentru sporturile care se practică în apă; 
 Bazin pentru stocare, construcție sub formă de rezervor deschis, de mari dimensiuni, amenajată pntru depozitarea unor resurse lichide;
 Marele Bazin o regiune mare, aridă, de tip deșertic, situată în vestul SUA

Nume de persoane  
 André Bazin (1918 – 1958), critic de film francez
 François Bazin (1816 – 1878), compozitor francez
 Hervé Bazin (1911 – 1996), scriitor francez
 René Bazin (1853 – 1932),  scriitor și profesor universitar francez, unchiul lui Hervé Bazin